So Many Roads ist der Titel von:

 So Many Roads (Hammond-Album), Musikalbum von John P. Hammond (1965)
 So Many Roads (Rush-Album), Musikalbum von Otis Rush (1976)
 So Many Roads (1965–1995), Musikalbum von Grateful Dead (1999)